Muricantharus harasewychi är en snäckart som beskrevs av Edward James Petuch 1987. Muricantharus harasewychi ingår i släktet Muricantharus och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
harasewychi